Por Academia de Dibujo se pueden conocer, entre otras:
la Academia Nacional de Dibujo de Estados Unidos;
la Academia Provincial de Dibujo de Burgos; y
la Academia de Dibujo de Vitoria.